І-й юніорський чемпіонат світу зі спортивної гімнастики 2019 пройшов з 27 по 30 червня у Дьєрі, Угорщина.

Медальний залік

Медалісти

Чоловічі результати

Командна першість

Абсолютна першість

Вільні вправи

Кінь

Кільця

Опорний стрибок

Паралельні бруси

Поперечина

Жіночі результати

Командна першість

Абсолютна першість

Опорний стрибок

Різновисокі бруси

Колода

Вільні вправи

Результати кваліфікації збірної України 
Чоловіки

Жінки

Посилання 

gymnastics.sport

Змагання зі спортивної гімнастики